Le nom de Pavlos Melas peut désigner :
 Pavlos Melas (1870-1904), combattant de l'unité grecque (Grande Idée) ;
 Pávlos Melás, municipalité de Macédoine-Centrale nommée en son honneur ;
 Pavlos Melas, film grec sorti en 1974 sur la biographie de ce personnage.

Voir aussi